Ромм Михайло Ілліч (24 січня 1901(19010124), Іркутськ — 1 листопада 1971, Москва) — радянський кінорежисер, почесний член-кореспондент Академії мистецтв.
 Жильбер Ромм (1750–1795) — французький науковець, політичний діяч.
Прізвища